

Geografia

Austria 
 Markt Hartmannsdorf – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania

Comuni 
 Hartmannsdorf – comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Hartmannsdorf – comune nel circondario di Greiz (Turingia)
 Hartmannsdorf – comune nel circondario della Saale-Holzland (Turingia)
 Hartmannsdorf bei Kirchberg – comune nel circondario di Zwickau (Sassonia)
 Hartmannsdorf-Reichenau – comune nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Hartmannsdorf – ex comune ora frazione di Hartmannsdorf-Reichenau, comune nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Hartmannsdorf – ex comune ora quartiere di Lipsia, città extracircondariale (Sassonia)
 Hartmannsdorf – ex comune ora quartiere di Zwickau, città nel circondario di Zwickau (Sassonia)
 Hartmannsdorf – frazione della città di Lübben (Spreewald)

Polonia 
 Hartmannsdorf – antico nome tedesco di Miłoszów, frazione del comune di Leśna nel distretto di Lubań (Bassa Slesia)